Млит — злой дух в марийской мифологии.

Описание 
Лесной дух, существо огромного роста в конической шапке. Начинает возить на себе человека по лесу, показывая свои богатства. В это время человек теряет ощущение времени: проходят дни и недели, которые кажутся часами. Влиянием Млита объяснялось блуждание в лесу и потеря памяти.

Этимология 

Мифические существа в марийской мифологии
Духи леса